

Evolución

Local

Alternativo 

</center>

Tercero 

</center>

Combinaciones

Portero

Proveedores

Referencias 

Bélgica
Selección de fútbol de Bélgica